Леде́сма ( или Ledezma) — испанская фамилия и топоним:

Топоним 
 Ледесма — муниципалитет в Испании.
 Ледесма — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.
  — город в провинции Жужуй, столица департамента Ледесма.

Фамилия 
 Ледесма, Алан (1977—2008) — мексиканский актёр.
 Ледесма, Алонсо де (1552—1623) — испанский поэт.
 Ледесма, Антонио (род. 1955) — венесуэльский политик.
 Ледесма, Габриэль Фернандес (1900—1983) — мексиканский художник.
 
 Ледесма, Марио (род. 1973) — аргентинский регбист.
 Ледесма, Пабло (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Ледесма, Рафаэл Помпео Родригес (род. 1982) — бразильский футболист.
 Ледесма, Ричард (род. 2000) — американский футболист.
 Ледесма, Хуан Элисео (1952—1975) — аргентинский революционер и партизан.
 Ледесма, Эммануэль (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Ледесма Рамос, Рамиро (1905—1936) — один из основоположников испанского фашизма.